Гран-прі Франції 1950 (офіційно — XXXVII Grand Prix de l'A.C.F.) — автоперегони чемпіонату світу з Формули-1, які відбулися 2 липня 1950 року. Гонка була проведена на трасі Реймс-Гу у Реймсі (Франція). Це шостий етап чемпіонату світу і двадцять дев'яте Гран-прі Франції в історії. 

Переможцем гонки став аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо (Альфа-Ромео). Друге місце посів Луїджі Фаджолі (Альфа-Ромео), а третє — Пітер Вайтгед (Феррарі).

Чинним переможцем гонки був Луї Широн, який у 1949 році виступав за команду Талбот-Лаго.

Учасники

Положення у чемпіонаті перед гонкою 

Особистий залік

Кваліфікація

Гонка 

Ежен Шабу замінив Філіпа Етанселена на 26-му колі та проїхав 33. 

Луї Розьє замінив Шарля Поцці на 14-му колі та проїхав 42.

Положення у чемпіонаті після гонки 

Особистий залік

Примітки

Посилання 
Гонка на офіційному сайті Формули-1

1950
Липень 1950
Франція